Масијас има више значења:

 Масијас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Масијас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Масијас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Масијас (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику